Clawson peut désigner :

 Clawson (Michigan)
 Clawson (Utah)

 Dal Clawson, directeur de la photographie américain
 John Clawson, joueur américain de basket-ball
 , économiste américain

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme